Die BDO World Darts Championship 1986, offiziell 1986 Embassy World Darts Championship, war die neunte Austragung einer von der British Darts Organisation (BDO) organisierten Weltmeisterschaft. Zum ersten Mal fand das Turnier im Lakeside Country Club in Frimley Green, Surrey, statt. Anschließend wurde der Austragungsort bis 2019 beibehalten und genießt daher einen gewissen Kultstatus. Der Jollees Cabaret Club, der vorherige Austragungsort, musste 1992 aufgrund finanzieller Schwierigkeiten schließen. Erst 2016 wurde er wieder eröffnet.

Turnierverlauf 
Eric Bristow kam als Titelverteidiger nach Frimley Green und konnte letztlich seinen dritten Sieg in Folge feiern. Er erreichte später noch vier weitere Finale einer Weltmeisterschaft, gewann aber keine weitere.

Die Auslosung der 1. Runde fand am 5. November 1985 ebenfalls im Lakeside Country Club statt. Erstmals kam es zur Austragung einer Junioren-Weltmeisterschaft. Dies blieb bis 2015 ein einmaliges Ereignis. Heute bekannt sind aus diesem Turnier vor allem Harith Lim, der Singapur bereits einige Male beim World Cup of Darts vertrut, und Sean Greatbatch, der erste Spieler, der einen live im Fernsehen übertragenen Neun-Darter werfen konnte. Sieger des Juniorenturniers wurde Mark Day.

Debütant

Setzliste

Preisgeld 
Das gesamte Preisgeld belief sich auf £ 52.500. Das Preisgeld verteilte sich unter den Teilnehmern wie folgt:

Ebenso gab es ein Sonderpreisgeld von £ 51. L000 für das Erreichen eines Nine Dart Finishes. Auch in diesem Jahr gelang dies jedoch niemandem. Das Preisgeld in Höhe von £ 1.000 für das höchste Finish konnte sich Terry O'Dea mit einem Finish von 161 Punkten sichern.

Ergebnisse 
Die Zahl hinter dem Namen gibt den 3-Dart-Average an, also wie viele Punkte im Schnitt mit drei Darts/Würfen erzielt wurden.

Junioren

Setzliste

Ergebnisse

Einzelnachweise 

Dartveranstaltung 1986
BDO World Darts Championship
Dartwettbewerb in Frimley Green